Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2012 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 10 по 31 марта 2012 года в Мариборе (Словения) и Сеуле (Республика Корея). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2013 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — семь из Европы, по две из Азии и Океании, одна из Африки. В связи с уменьшением количества дивизионов с пяти до двух, все команды пришли с прошлогодних турниров во втором, третьем, четвёртом и пятом дивизионах.

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2012 года. 
В группе А первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2012 года

Главные судьи
  Кайса Кетонен
  Кристин Лэнгли
  Миюки Накаяма
  Яна Зуева

Линейные судьи
  Яна Габанова
  Лиза Хюффнер
  Елена Иванова
  Вероника Йоханссон
  Зюзанна Шандор
  Ванесса Стрэттон
  Ульрика Винкльмайер

Группа B второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2012 года

Главные судьи
  Анна Эскола
  Майя Конттури
  Силена Мутсаертс
  Мария Земиакова

Линейные судьи
  Хвангбо Йонг
  Ли Кёнъсун
  Сеновва Моллен
  Томоми Нарусава
  Виера Силгаликова
  Суева Торрибио Русселин
  Женнан Фу

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Кристи Бруск
 Защитник:  Ким Ун Ае
 Нападающий:  Александра Хусак

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Андреа Стеранко
  Эла Филипеч
  Александра Хусак
  Тереза Хоукал
  Ким Сок Хва
  Пиа Прен

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+9).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Шин Со Юнг
 Защитник:  Анна Агустдоттир
 Нападающий:  Каролина Позниевска

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Сара Моммен
  Ли Кён Сун
  Ана Уседо
  Каритас Халлдорсдоттир
  Сандра Макклёрг
  Магдалена Сынал

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Март 2012 года
Спорт в Словении в 2012 году
Спорт в Республике Корея в 2012 году
Ж*2
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Словении
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Республике Корея
Чемпионаты мира в Словении